

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 26 gennaio 2023.

Palmarès

Competizioni internazionali 
 
Villarreal: 2020-2021

Altri progetti

Collegamenti esterni